Василий Алексеевич Черемисин () — полный кавалер Георгиевского креста, участник Первой мировой войны. Подпоручик (на надгробном памятнике поручик) 16-го Финляндского стрелкового полка.

Биография 
Василий Черемисин родился  года в крестьянской семье в деревне Камария (Комария) Барневской волости Шадринского уезда Пермской губернии, ныне деревня Комария входит в Чистопрудненский сельсовет  Курганской области.

В августе 1914 года по мобилизации зачислен в 16-й Финляндский стрелковый полк и прибыл на фронт в чине младшего унтер-офицера. Полк входил в состав 4-й Финляндской стрелковой бригады 22-го армейского корпуса Северо-Западного фронта.

 корпус направлен на Юго-Западный фронт в состав 8-й армии. В начале 1915 году Черемисину присвоено звание унтер-офицера.  успешно командуя взводом, получил Георгиевский крест IV степени. 

С июля 1915 года дивизия действует в составе 5-го Кавказского армейского корпуса 10-й армии Северо-Западного фронта.  за взятие плацдарма у реки Бут (или Буг) его наградили Георгиевским крестом III степени. В августе этого же года он стал фельдфебелем и назначен командиром полуроты. В боях на реке Неман за проявленное мужество был представлен к Георгиевскому кресту II степени и назначен командовать ротой. Во время боев  Черемисин был контужен, но его рота позиций противнику не сдала, чем обеспечила общий успех наступления.

В. А. Черемисин получил Золотой крест с бантом I степени за то, что в бою  у д. , командуя полуротой и находясь на передовом пункте, удержал этот пункт за собой и отбил неприятельскую атаку более двух рот.

Таким образом, в сентябре 1915 года В. А. Черемисин стал полным Георгиевским кавалером.

 корпус направлен на пополнения 7-й армии Юго-Западного фронта.

 Черемисину присвоили звание подпрапорщика и назначили командиром первого батальона разведчиков 16-го Финляндского стрелкового полка. 

В апреле 1916 года переформированная дивизия прикомандирована к 8-му армейскому корпусу 8-й армии Юго-Западного фронта. За результативные рейды в тылы противника  Черемисину присвоен первый офицерский чин прапорщика. 

К августу 1916 года дивизия вошла в состав 26-го армейского корпуса 3-й армии Западного фронта.  дивизия с 26-ым армейским корпусом выбыла в Особую армию Юго-Западного фронта.

В начале 1917 года Черемисин был в отпуске дома.

В марте 1917 года позиции 16-го Финляндского стрелкового полка находились в районе деревни Лопушаны округа Зборов Королевства Галиции и Лодомерии с Великим княжеством Краковским и княжествами Освенцима и Затора Австро-Венгерской империи, ныне село Лопушаны входит в состав   Тернопольской области Украины.

 года с 11 до 14 часов дня противник обстреливал батареи, расположенные вблизи деревни Лопушаны и саму деревню из гаубиц и лёгких орудий. Несколько снарядов было выпущено по расположению штаба полка. Осколком снаряда ранило и тяжело контузило подпоручика Черемисина, не приходя в сознание он скончался. Потери полка за этот день составили 1 человек убитыми.

Василий Алексеевич Черемисин, как полный Георгиевский кавалер, согласно статусу награды, был перевезён с Галицийского фронта в город  и со всеми почестями похоронен на Воскресенском кладбище Шадринска около церкви. На надгробном памятнике написано: «Подъ симъ памятникомъ покоится тѣло раба Божія крестьянина д. Камаріи Барневской вол. Василіѧ Алексѣевича Черемисина. Родился 1892 года 26 апреля скончался 1917 года 27 марта. Поручикъ 16 Финляндскаго стрѣлков. полка. Имѣлъ 4 степени Георгіевскихъ крестовъ, 2 Георгіевскихъ медали, Станислава 3 степени и темлякъ святой Анны. Убитъ на Галицейскомъ фронтѣ во время боя 1917 года 27 марта непріятельским снарядомъ. Ни гласа, ни звука, ни слезъ, ни привѣта ни слышим мы здесь отъ милаго сына. Онъ спитъ непробудно въ могилѣ сырой закрывши себя доской гробовой». На цоколе обелиска высечено знамя с раскрытой псалтырью.

Память 
 Имя Василия Черемисина носит одна из улиц Шадринска и Губернаторская кадетская школа.
 4 ноября 2019 года в Шадринске открыт бронзовый памятник Герою Первой мировой войны, полному кавалеру Георгиевского креста Василию Алексеевичу Черемисину, скульптор Константин Родиславович Чернявский.

Награды 
 Орден Святого Станислава III степени
 Орден Святой Анны IV степени
 Георгиевский крест I степени № 3763, сентябрь 1915 года
 Георгиевский крест II степени, август 1915 года
 Георгиевский крест III степени, 
 Георгиевский крест IV степени, 
 Георгиевская медаль III степени
 Георгиевская медаль IV степени

Примечания

Ссылки 
 Воскресенские кладбище города Шадринска
 26 апреля — день рождения Василия Алексеевича Черемисина, библиотека им. Зырянова 
 Памятник герою первой мировой войны

Полные кавалеры знака ордена Святого Георгия
Погибшие в Первую мировую войну
Подпоручики